Molekulska formula -{C15H12O7}- se može odnositi na:

 Dihidromorin
 Taksifolin